Stewart Adams (1904–1978) kanadai jégkorongozó
 Stewart Adams (1923–2019) brit kémikus